Let It Be est un album des Beatles ;
 Let It Be est une chanson des Beatles ;
 Let It Be est un film des Beatles ;
 Let It Be... Naked est une version dépouillée de l'album original des Beatles ;
 Let It Be est un album de The Replacements ;
 Let It Be, un album de Laibach ;
 Let It Be Me, un film d'animation réalisé par Friz Freleng, sorti en 1936.